San Paolo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Brescia
 San Paolo Albanese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Basilicata, w prowincji Potenza
 San Paolo d’Argon – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Bergamo
 San Paolo Bel Sito – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol
 San Paolo Cervo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Biella
 San Paolo di Civitate – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Apulia, w prowincji Foggia
 San Paolo di Jesi – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Marche, w prowincji Ankona
 San Paolo Solbrito – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Asti
 Basilica San Paolo – stacja na linii B metra rzymskiego
 Edizioni San Paolo – włoskie wydawnictwo katolickie z siedzibą